Lady Marmalade puede referirse a:
 «Lady Marmalade» (1974), canción interpretada por LaBelle, grupo estadounidense de R&B en el álbum Nightbirds.
 «Lady Marmalade» (1997), interpretada por All Saints.
 «Lady Marmalade» (2001), interpretada por Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya y Pink con motivo de la película Moulin Rouge!.